David Jenkins (bisschop) (1925-2016), Anglicaans bisschop van Durham
 David Jenkins (kunstschaatser) (1936), Amerikaans kunstschaatser
 David Jenkins (atleet) (1952), Schots atleet
 David Jenkins (zwemmer), Australisch zwemmer
 David Jenkins (voetballer) (1946), Engels voetballer